O Instituto de Cultura Hispânica da PUCRS tem como objetivo a difusão da língua, da literatura, da história e da cultura da Espanha.

História
Foi fundado em 27 de abril de 1956, com a denominação Instituto de Cultura Hispânica do Rio Grande do Sul (ICH-RS). Funcionou nas dependências do consulado espanhol em Porto Alegre até o ano de 1960, quando foi transferido para o campus da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), a qual estabelecera um convênio com o extinto Instituto de Cultura Hispânica de Madrid, hoje Agência Espanhola de Cooperação Internacional para o Desenvolvimento.

Como forma de homenagem, o Governo da Espanha concedeu a Ordem de Isabel, a Católica para o então reitor da PUCRS, Irmão José Otão.

Em 2004, o Instituto passou a integrar a Pró-Reitoria de Extensão da Universidade.

Cursos
 Curso Regular de Língua Espanhola
 Curso Avançado de Língua Espanhola
 Instrumental para Interpretação de Texto em Língua Espanhola
 Conversação em Língua Espanhola
 Literatura de Língua Espanhola
 Literatura Espanhola Contemporânea: 100 anos de Gonzalo Torrente Ballester

Ligações externas
 Página do Instituto de Cultura Hispânica (ICH)

Cultura Hispânica
Institutos culturais
Relações entre Brasil e Espanha